Крило́вський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України та Росії.

Криловський провулок — провулок у місті Київ.

Криловський провулок — провулок у місті Новоросійськ Краснодарського краю.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки